DRL kan syfta på:

 DRL – engelsk benämning på varselljus Daytime Running Lights, se Fordonsbelysning
 DRL –  i Tredje riket en paraplyorganisation för idrott Deutscher Reichsbund für Leibesübungen, se Nationalsocialistiska riksförbundet för fysisk träning